Салильяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь 28,33 км². Население — 115 человек (на 2009 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Mapa de Situación

Муниципалитеты Уэски